Ясін Егліз (,  30 грудня 1992, Бад-Тельц) — німецький хокеїст, крайній нападник клубу ДХЛ «Ред Булл» (Мюнхен). Гравець збірної команди Німеччини.

Ігрова кар'єра 
Уродженець Бад-Тельца Ясін є вихованцем місцевого клубу «Тельц Левен», де і розпочав хокейну кар'єру 2007 року.

Влітку 2010 року Егліз перейшов до клубу ДХЛ «Томас Сабо Айс Тайгерс» у складі якого відіграв  вісім сезонів. 11 червня 2018 року крайній нападник уклав однорічний контракт з клубом НХЛ «Калгарі Флеймс». Ясін провів чотири гри у складі фарм-клубу «Флеймс» «Стоктон Гіт» (АХЛ). У листопаді 2018 року його поставили на драфт відмов. Згодои він повернувся до Німеччини то 7 листопада 2018 року підписав контракт «Ред Булл» (Мюнхен).

На рівні збірних 
Був гравцем юніорської збірної Німеччини, у складі якої брав участь у 10 іграх.

У 2014 році дебютував у складі національної збірної Німеччини. Срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2018. Учасник чемпіонату світу 2018 та 2019 років.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 

 

німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Призери зимових Олімпійських ігор 2018
Хокеїсти «Бад Тельц»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Ред Булл» (Мюнхен)
Хокеїсти АХЛ‎
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Нагороджені Срібним лавровим листом